Wulf, een Nederlandse zanger
 Frank De Wulf, een Vlaams producer van dancemuziek en pionier van de Belgische New Beat en Techno scene
 Ramona Wulf, een Duitse schlager-, disco- en popzangeres
 Rik De Wulf, een Belgisch striptekenaar
 Theodor Wulf, een Duits jezuïetenpater en natuurkundige
 Focke-Wulf, een Duitse vliegtuigbouwer in het interbellum 
 Ulf en Wulf, twee tweelingbroers uit de kinderserie Broederband (boekenreeks) van John Flanagan (schrijver)